Die Swedish Open 2018 im Tischtennis waren das elfte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 29. Oktober bis 4. November im schwedischen Stockholm statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

U-21

Männer

Frauen

Weblinks 
 Die Swedish Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 28. März 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 28. März 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Stockholm
Tischtenniswettbewerb in Schweden
Tischtennisveranstaltung 2018